Бакшты  — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Бакшты — хутор в Дятловском районе Гродненская области.
 Бакшты — деревня в Ивьевском районе Гродненская области.
 Бакшты — агрогородок в Щучинском районе Гродненская области.
 Бакшты — деревня в Воложинском районе Минской области.
 Бакшты — деревня в Мядельском районе Минской области.